Il doppio  dell'ASB Classic 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le dentetrici del titolo erano Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká, ma hanno scelto di non prendere parte alla competizione.

Il titolo è stato vinto da Cara Black e Anastasija Rodionova che hanno sconfitto in finale Julia Görges e Jaroslava Švedova con il punteggio di 2-6, 6-2, [10-5].

Teste di serie 
La prima testa di serie ha ricevuto un bye per il secondo turno:

 Julia Görges /  Jaroslava Švedova (finale)
 Marina Eraković /  Heather Watson (quarti di finale)

 Līga Dekmeijere /  Megan Moulton-Levy (semifinale)
 Jill Craybas /  Eléni Daniilídou (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2013
WTA Tour 2013